Filme -  produto audiovisual acabado para ser exibido no cinema, televisão ou outro veículo audiovisual
Ou ainda:
Filme fotográfico - material fotossensível utilizado em fotografia
Filme cinematográfico - material fotossensível utilizado no cinema
Film (álbum) - álbum da banda portuguesa The Gift
Film (filme) - de 1965, dirigido por Alan Schneider

Desambiguação